Gralleiras puede referirse a:

Gralleiras (Vimianzo), lugar de la parroquia de Carantoña, concello de Vimianzo.
As Gralleiras (Villamartín de Valdeorras), lugar de la parroquia de Córgomo, concello de Villamartín de Valdeorras.